Leopoldo I de Baden (Karlsruhe, 29 de agosto de 1790-ibidem, 24 de abril de 1852) fue Gran Duque de Baden desde 1830 hasta su muerte.

Biografía

Nacimiento y herencias 

Leopoldo era el primogénito del margrave Carlos Federico I de Baden y de su segunda esposa, la baronesa Luisa Carolina Geyer von Geyersberg. Ya que el matrimonio no era igualitario en términos de títulos entre los cónyuges, fue declarado morganático, y como resultado, los hijos de esta unión no habrían tenido derecho al título según las leyes de la Casa de Zähringen ni habrían podido acceder al trono de Baden. Aun así, Luisa Carolina recibió el título de baronesa y más tarde de condesa, títulos que sí podrían ser heredados por sus hijos.

Baden obtuvo nuevos territorios a consecuencia de las guerras napoleónicas. Como resultado, el margrave Carlos Federico fue elevado a príncipe elector del Sacro Imperio Romano Germánico, pero con la disolución de este, recibió el título de Gran Duque de Baden.

La herencia de Baden

Dado que Carlos Federico tenía muchos hijos de su primer matrimonio con Carolina de Hesse-Darmstadt, ninguno de los hijos de su segundo matrimonio esperaba acceder a los derechos dinásticos de su padre. Sin perspectivas de progreso en ese sentido, Leopoldo comienza una carrera como oficial en el ejército francés.

Desde 1817, los hechos dieron un dramático vuelco en la familia, cuando los hijos del segundo matrimonio de Carlos Federico se convirtieron en los únicos herederos varones. Uno por uno, todos los hijos de la Casa de Baden murieron sin herederos. En 1817, sólo dos Baden continuaban con vida: el gran duque reinante Carlos II y su anciano tío Luis, quien no tenía descendientes. Cuando ambos murieron, la dinastía tuvo que afrontar el tema de la sucesión.

Una serie de acuerdos establecieron que Baden debía pasar a los Wittelsbach, reyes de Baviera. El rey Maximiliano I de Baviera además se había casado con Carolina de Baden, la hermana mayor de Carlos. 

Para salvar a la dinastía de la extinción, Carlos II había buscado una vía para preservarla. En 1817, dictó una nueva ley de sucesión según la cual sus medios hermanos se convertirían en herederos con plenos derechos dinásticos. Es así como Leopoldo se convirtió en heredero junto con su tío Luis.

El Gran Duque Carlos II murió el 8 de diciembre de 1818 y fue sucedido por su anciano tío Luis I de Baden. Para reforzar el estado de heredero de su sobrino, Luis organizó un matrimonio con Sofía, hija del rey Gustavo IV Adolfo de Suecia y de Federica de Baden, quien era hermana del gran duque Carlos II.

Cuando Luis murió el 30 de marzo de 1830, Leopoldo era el único descendiente masculino de la Casa de Baden.

Matrimonio y descendencia 

El 25 de julio de 1819, Leopoldo se casó con su sobrina, Sofía Guillermina de Suecia, con quien tuvo los siguientes hijos:

Alejandrina (1820-1904), casada con el duque Ernesto II de Sajonia-Coburgo-Gotha (1818-1893); sin descendencia.
Luis (1822).
Luis II (1824-1858), gran duque de Baden. 
Federico (1826-1907), gran duque de Baden. Casado con Luisa de Prusia (1838-1923); con descendencia.
Guillermo (1829-1897), general prusiano. Casado con María Maximilianovna de Leuchtenberg; con descendencia.
Carlos (1832-1906), casado morganáticamente con Rosalie von Beust; con descendencia.
María (1834-1899), casada con el príncipe Ernesto Leopoldo de Leiningen (1830-1904); con descendencia.
Cecilia (1839-1891), conocida más tarde como Olga Fiódorovna, casada con el gran duque Miguel Nikoláyevich de Rusia (1832-1909), hijo de Nicolás I de Rusia y hermano de Alejandro II de Rusia; con descendencia.

Distinciones honoríficas 
  Soberano gran maestre de la Orden de la Fidelidad ().
  Soberano gran maestre de la Orden Militar de Carlos Federico ().
  Soberano gran maestre de la Orden del León de Zähringen ().
  Caballero gran cruz de la Real Orden de San Esteban de Hungría ().

Ancestros

Bibliografía
Friedrich von Weech: Leopold (Großherzog von Baden). En: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Band 18. Duncker & Humblot, Leipzig 1883, S. 370–376.

Véase también 
 Margraviato de Baden
 Anexo:Soberanos de Baden

Enlaces externos 

Soberanos de Baden
Grandes duques de Baden
Casa de Baden
Casa de Zähringen
Nacidos en Karlsruhe
Coroneles propietarios del Ejército del Imperio austríaco
Caballeros grandes cruces de la Orden Real Güélfica